Unimog U 427 steht für:

 Unimog U 427, Modell der Baureihe Unimog 405
 Unimog 427